Karabin maszynowy Negev
 Pustynia Negew